Veyrières (Cantal)
Veyrières (Corrèze)
ook:
 gemeenten met de naam Verrières